Säter kan syfta på:

 Säter – en tätort i Dalarna samt centralort i Säters kommun i Dalarnas län
 Säters kommun –  en kommun i Dalarnas län
 Säters stad – en tidigare kommun i Kopparbergs län 1624/1642–1971
 Säters socken, Dalarna – en socken i södra Dalarna 1636–
 Säters landskommun, Dalarna – en tidigare kommun i dåvarande Kopparbergs län 1863–1951
 Säters landsförsamling – en tidigare församling i Västerås stift –1952
 Säters församling, Västerås stift – en församling i Västerås stift 1642–2010, innan 1952 kallad Säters stadsförsamling
 Säterbygdens församling – en församling i Tuna kontrakt i Västerås stift 2010–
 Säters kyrka, Dalarna – en kyrkobyggnad i Säter 
 Säters distrikt, Dalarna – ett distrikt i Säters kommun och Dalarnas län 2016–
 Säters sjukhus  – ett mentalsjukhus i Säter 1912–
 Säters fasta paviljong – en tidigare rättspsykiatrisk klinik 1912–1989
 Rättspsykiatriska kliniken i Säter –  en rättspsykiatrisk klinik i Skönvik utanför Säter
 Säters socken, Västergötland – en socken i Västergötland
 Säters landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Säters församling, Skara stift – en församling i Skara stift –2002
 Säters kyrka, Västergötland –  en kyrkobyggnad i Frösve församling
 Säters distrikt, Västergötland – ett distrikt i Skövde kommun och Västra Götalands län 2016–
 Säter, Norrköpings kommun – en mindre ort utanför Kvarsebo
 Säter, Bergs kommun – en ort i Jämtland
 Säter, Lycksele kommun – en by som ligger i Lycksele kommun
 Säter, Alnön – en gård på Alnö i Sundsvalls kommun
 Säter – ordet för fäbod på norska och vissa svenska dialekter
 -säter – ett ortnamnsefterled

Se även
Sæter, Oslo – en stadsdel i Oslo
 Skönvik